Андорра, або Андора (, , ) — власна назва.

Персоналії 
 Андорра — прізвище.

Топоніми

Андорра — держава.
 Андорра-ла-Велья — столиця і парафія Андорри.
 Андорра-Сьєрра-де-Аркос

Андорра (Теруель) — муніципалітет в Арагоні.

Андора — муніципалітет.

Інше